Palazzo delle Arti a Capodrise
Palazzo delle Arti a Napoli
Palazzo delle arti a Paternò